

Cinema
Montagne russe (State Fair) – film statunitense del 1933 diretto da Henry King
Festa d'amore (State Fair) – film statunitense del 1945 diretto da Walter Lang
Alla fiera per un marito (State Fair) – film statunitense del 1962 diretto da José Ferrer

Altro 
 State Fair – film per la televisione statunitense del 1976 diretto da David Lowell Rich
 State Fair – musical di Broadway del 1996
State Fair – romanzo del 1932 di Phil Stong
 Fiera statale (State fair) – tipo di fiera tenuto negli Stati Uniti d'America